McKinsey & Company
Matrice McKinsey
James Oscar McKinsey